Carlito Gomes é um cantor e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
”Carlito Gomes/ 89”
”Menino triste”
”Quero teu amor”

Cantores da Bahia
Compositores da Bahia